Елизавета (Эльжбета) Польская:

  (1152—1209)
 Елизавета Калишская (1263—1304)
 Эльжбета Рыкса Польская (1286—1335)
 Елизавета Польская (1305—1380)
 Елизавета Польская (1326—1361)
 Елизавета Польская (1519—1559)
 Елизавета Куявская